Patani – area a governo locale (local government area) della Nigeria 
 Patani – città dell'Indonesia
 Patani – regione storica della Penisola malese, attualmente parte della Thailandia
 Patani – appartenenti a un'etnia indoaria islamica, detti anche Pashtun, insediati in Afghanistan orientale e in Pakistan occidentale

Pagine correlate
 Pattani (disambigua)